Desa Buahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buahan (administrativ by i Indonesien, lat -8,50, long 115,15), Provinsi Bali, 
 Desa Buahan (administrativ by i Indonesien, lat -8,39, long 115,25), Provinsi Bali, 
 Desa Buahan (administrativ by i Indonesien, lat -8,29, long 115,38), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar